Henric Gockinga (1686-1727), gildrechtsheer te Groningen en secretaris van de Staten van Groningen
Henric Gockinga (1710-1791), burgemeester van Groningen